Plusieurs batailles se sont déroulées à Konduga, au Nigeria :
 Bataille de Konduga (2014)
 Bataille de Konduga (2015)